Le tournoi Canadian Classic 2001 est l'édition 2001 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 16 au  au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. 

En finale, Peter Nicol remporte le titre face à la surprise Stewart Boswell.
.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2001
Sport au Canada en 2001
Sport en novembre 2001